«Toys in the Attic» puede referirse a:
 Toys in the Attic (1960), obra de teatro escrita por Lillian Hellman.
 Toys in the Attic (película de 1963) (1963), película - adaptación de la obra anterior, protagonizado por Dean Martin y Geraldine Page.
 Toys in the Attic (Aventuras en el desván, ¿quién cumple años hoy?) (2009), película animada checa.
 Toys in the Attic (1975), tercer álbum de Aerosmith.